Валенсийский диалект (), иногда валенсийский язык, валенсийское наречие, — диалект каталанского языка, на котором говорят жители испанского автономного сообщества Валенсия.

Язык или диалект 
В настоящее время Устав автономного сообщества Валенсии называет валенсийский официальным языком сообщества, который регулируется Языковой академией Валенсии. При этом часть языковедов по-прежнему считают валенсийский и каталанский одним языком. В последнем случае существует несколько вариантов названия всего языка и отдельных его частей:
 каталанский язык с несколькими диалектами, одно из которых — валенсийский;
 каталано-валенсийский язык (или каталано-валенсийско-балеарский) с каталанским и валенсийским вариантами;
 единый язык с разными названиями: в Каталонии — каталанский язык, в Валенсии — валенсийский.

Сторонники обособленной классификации валенсийского и каталанского указывают на весьма отличную диалектную основу романских идиомов Каталонии и Валенсии. В первом случае собственно каталанский идиом стал прямым продолжением речи местного романского населения со времён Римской империи и сохранял на протяжении всего средневекового периода тесные связи с классическим провансальским языком. Валенсийский же язык возник относительно недавно (в ходе Реконкисты), когда арабское и мосарабское население региона было подчинено новым социальным и языковым нормам лимузенской знати из-за Пиренеев.

Таким образом, лимузенский диалект окрестностей Тулузы считается исконным очагом валенсийского языка, хотя впоследствии оба идиома приблизились в рамках королевства Арагон к стандарту Барселоны. Впрочем, как до (в силу особенностей географии), так и после роспуска Арагона в 1714 году валенсийский диалект испытал на себе более сильное влияние кастильского (испанского) языка, чем собственно каталанский.

Говоры 
В валенсийском языке выделяют следующие говоры (субдиалекты):
 кастельонский субдиалект;
 центральноваленсийский субдиалект;
 южноваленсийский субдиалект;
 алаканский субдиалект.

Часто к говорам валенсийского диалекта относят валенсийский переходный субдиалект и субдиалект Тарбены и Валь-де-Гальинеры

Вопросы классификации 
Валенсийский диалект вместе с северо-западно-каталанским относится к , противопоставленной , куда входят центральнокаталанский, балеарский и альгерский диалекты.

Лингвогеография

Ареал и численность 

Распространён преимущественно в Валенсии и в области Эль-Карче в Мурсии.

Согласно исследованию, проведённому правительством Валенсии (Generalitat Valenciana) в июне 2005 года:
 около 94 % населения Валенсии может понимать по-валенсийски;
 78 % — говорить на нём;
 около 50 % могут писать.

Однако в действительности далеко не все валенсийцы активно используют свой язык. Так, согласно другому правительственному исследованию, проведённому на выборке в 6600 человек и опубликованному в октябре 2005 года:
 только 39,5 % говорят по-валенсийски дома,
 33 % общаются на нём с друзьями;
 лишь 18,8 % используют его в супермаркетах.

Это исследование также выявило тенденцию к резкому снижению даже пассивного владения валенсийским из-за значительного наплыва иммигрантов.

Социолингвистические сведения 
Согласно «Закону об использовании валенсийского и образовании на нём», одобренном в 1982 году, валенсийский — это язык автономного сообщества Валенсия, граждане которого имеют право знать и использовать его, как в устной, так и в письменной форме, в личной жизни и общественных местах.

Слова валенсийского происхождения 
 барак — barraca
 паэлья — paella

См. также 
 Язык или диалект

Примечания

Литература 
 Sanchis i Guarner, Manuel (1934, 1967). La llengua dels valencians. 3i4 Editions, Valencia 2005. ISBN 84-7502-082-8 .
 Valor i Vives, Enric (1973). Curs mitjà de gramàtica catalana, referida especialment al País Valencià. Grog Editions, València 1999. ISBN 84-85211-45-6 .
 Salvador i Gimeno, Carles (1951). Gramàtica valenciana. Associació Cultural Lo Rat Penat. Valencia 1995. ISBN 84-85211-71-5 .
 Salvador i Gimeno, Carles (1963). Valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII. Institució Alfons el Magnànim. València. ISBN 84-370-5334-X.
 Colomina i Castanyer, Jordi, (1995). Els valencians i la llengua normativa. Textos universitaris. Alacant: Institut de Cultura «Juan Gil-Albert». ISBN 84-7784-178-0.
 Ubieto Arteta, Antonio (1923, 1990), Orígenes del Reino de Valencia. Zaragoza 1979, ISBN 84-7013-154-0.
 Garcia Moya, Ricart (1942), Diccionari Historic del Idioma Valencia Modern, Valencia 2006, ISBN 84-934687-5-4
 Antoni M. Badia i Margarit, Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona 1995

Ссылки 

 Официальные ссылки (валенсийский как часть каталанского)
 Acadèmia Valenciana de la Llengua 
 Valencian dictionary 
 Ethnologue report for the Valencian language 
 Institut Joan Lluís Vives 
 Valencian to English Conversation Guide 
 Неофициальный нормы (валенсийский как отдельный язык):
 Real Acadèmia de Cultura Valenciana 
 Language section of the Real Acadèmia de Cultura Valenciana
 Llengua Valenciana Si 
 Документы
 Disputing theories about Valencian origin 
 The origins and evolution of language secessionism in Valencia. An analysis from the transition period until today
 Journal articles from Ricart Garcia Moya 
 Article from El Pais (25 October 2005) regarding report on use of Valencian published by Servei d’Investicació i Estudis Sociolinguístics 

Диалекты каталанского языка
Языки Испании
Романские языки
Валенсия